Toponímia:
 Irwin (Carolina del Sud)
 Irwin (Idaho)
 Irwin (Illinois)
 Irwin (Iowa)
 Irwin (Pennsilvània)
 North Irwin, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Hilmar-Irwin, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Chris Irwin, pilot de curses automobilístiques britànic 
 Denis Irwin (Cork, Irlanda, 1965), futbolista irlandés que jugava en la posició de defensa 
 James Irwin, astronauta estatunidenc i el vuitè home a trepitjar la Lluna
 Steve Irwin (1962 – 2006), naturalista australià i celebritat televisiva